Нусхи́ — топоним:
 Нусхи́ — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Нусхи́ — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.